Hold 'Em Jail – film del 1932 diretto da Norman Taurog
Hold 'Em Jail –  cortometraggio del 1942 diretto da Lloyd French